Славотино — топоним в России.
 Славотино — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Славотино — деревня в составе Селижаровского района Тверской области.
 Славотино — остановочный пункт, Октябрьская железная дорога, координаты 56.856638, 33.608867